Nowill ist der Familienname folgender Personen:

 Dorina Nowill (1919–2010), brasilianische Pädagogin und Philanthropin 
 Peter Nowill (* 1979), australischer Leichtathlet, Olympiateilnehmer 2004